Hemert is de naam van 2 buurtschappen in Nederland:
 Hemert (Groningen), in de gemeente Groningen tussen Lutjewijtwerd en Lellens
 Hemert (Friesland), in de gemeente Súdwest-Fryslân tussen Witmarsum en Wommels
Verder:
 De heren in het kasteel van Nederhemert noemden zich 'heer van Hemert'